Route 27 steht für folgende Verkehrswege:
 Route nationale 27 in der Normandie, Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Alabama State Route 27
 Missouri State Route 27

Siehe auch:
 Ruta 27